De Rally van Mexico 2018, formeel 32º Rally Guanajuato México, was de 32e editie van de Rally van Mexico en de derde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2018. Het was de 574e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in León.

Verslag 
Sébastien Ogier zou na een sterk optreden voor de tweede keer in het seizoen zegevieren. Ook met een startpositie als tweede achter Thierry Neuville, verloor hij de nodige tijd tijdens de openingsetappe, maar gedurende de zaterdagproeven won hij met een reeks snelle tijden veel terrein, en nadat anderen door problemen tijd zouden verliezen, sloeg hij op dat moment een comfortabel gat op de concurrentie. Motorproblemen voorkwam een hoge klassering voor Neuville, iets waar de Toyota's net als een jaar eerder ook mee kampten, en allen waren terug te vinden buiten de top vijf. De beste Hyundai was dit keer Daniel Sordo, die profiteerde van zijn gunstige startpositie en de rally tot halverwege de competitieve afstand leidde, maar mede door een paar lekke banden uiteindelijk strandde op een toch verdienstelijke tweede plaats. Regerend winnaar Kris Meeke was opnieuw snel, maar slordige foutjes kostte hem onnodig veel tijd. Een tweede plaats was hoe dan ook aannemelijk, totdat hij op de slotetappe een rol maakte, om daarna zijn weg redelijk vlot weer te vervolgen, maar zich hierdoor genoegen moest stellen met de laatste podiumplaats. Groter nieuws was echter de terugkeer van zijn Citroën-teamgenoot Sébastien Loeb in het kampioenschap. De meervoudig wereldkampioen had niet lang nodig om het tempo vooraan te evenaren en hij zou met ingang van de tweede etappe de leiding zelfs even in handen nemen. Een lekke band tijdens de middagproeven op de zaterdag zag hem echter terugvallen in het klassement, uiteindelijk eindigend op een vijfde plaats.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de vijf beste tijden over de 11,07 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Mex
Rally van Mexico
Sport in Guanajuato